Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 03 по 04 августе в Водном центре.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Заплыв 10

Полуфинал

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
04 августе 2012, в 19:30 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012